

Patronymes 

 Angelo Maria Bandini (1726-1800), écrivain italien du .
 Athos Bandini (né en 1969), footballeur puis entraîneur français.
 Fernando Bandini (1931-2013), écrivain, universitaire et poète italien.
 Giorgio Bandini (1830-1899), peintre italien.
 Ilario Bandini (1911-1992), pilote et constructeur automobile italien.
 Lorenzo Bandini (1935-1967), pilote automobile italien.
 Léon Bandini (1932-2016), trompettiste français.
 Monica Bandini (1964-2021), coureuse cycliste italienne.
 Oreste Bandini (1860-1916), général italien.
 Sallustio Bandini (1677-1760), homme d'église, homme politique et économiste italien.
 Bandini, pseudonyme d'un auteur de bande dessinée.
 Albin Bandini (-1944), l'un des onze résistants fusillés à Saint-Julien-du-Verdon.

Autres usages

Automobile 
 Bandini Automobili, constructeur automobile italien, fondé par Ilario Bandini.

Cinéma 
 Bandini, film indien réalisé par Bimal Roy (1963).
 Bandini (Wait Until Spring, Bandini), film américano-italo-franco-belge réalisé par Dominique Deruddere (1989).

Géographie 
 Castiglioncello Bandini, frazione de la commune de Cinigiano, province de Grosseto, en Toscane.

Littérature 
 Bandini (Wait Until Spring, Bandini), roman américain de John Fante (1938).